Amerikai Egyesült Államok
 New London Township (Minnesota) 
 New London Township (Ohio)
 New London Township (Pennsylvania)